

Sigle 
 Advanced Systems Format 
 African Social Forum
 Apache Software Foundation
 Apostole della Sacra Famiglia
 Associazione Svizzera di Football – federazione calcistica svizzera
 Atmel Software Framework
 Automa a stati finiti
 Aviazione senza frontiere – organizzazione non governativa francese

Aziende 
 ASF Autolinee – azienda di trasporto pubblico della provincia di Como

Codici 
 ASF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Astrachan' (Russia)
 asf – codice ISO 639-3 della lingua dei segni australiana